Eufalconimorphae () — предполагаемая (на 2011 год) клада птиц, которая включает в себя такие отряды как воробьинообразные  и попугаеобразные, которых включают в кладу Psittacopasserae, кариамообразные и соколообразные.
Они поддерживают полногеномную ДНК.

См. ниже кладограмму, показывающую родство Eufalconimorphae с Australaves:

 
Как отмечено в статьях многих учёных, Eufalconimorphae похожи на друг друга тем, что они  все создают аэродинамическую силу во время взлета вверх, это должно помочь создать схему вертикального полета.

Примечания 

Птицы